

Sigle 
 Kristdemokraterna – partito politico svedese
 Kristillisdemokraatit – partito politico finlandese
 Kraft Dinner – marchio della Kraft Foods

Chimica 
 Kd – costante di dissociazione

Codici 
 KD – codice vettore IATA della compagnia aerea russa KD Avia, Kaliningrad (Russia)
 KD – codice ISO 3166-2:GN di Kindia (Guinea)
 KD – codice ISO 3166-2:NG di Kaduna (Nigeria)
 KD – codice ISO 3166-2:SN di Kolda (Senegal)

Altro  
 KD – vecchia targa automobilistica di Kladno (Repubblica Ceca)
 KD – iniziali del Partito dei Cadetti, denominazione del Partito Democratico Costituzionale (Russia).
Kevin Durant - giocatore professionista di pallacanestro